Георгий Кириллович Ткаченко — (, с. Глушково, Курская губерния — 11 декабря 1993, Киев) — кобзарь, архитектор, художник.

Биография 
Георгий Кириллович прожил 95 лет, более 35 из которых посвятил возрождению украинской эпической традиции. Являясь связующим звеном между своими учителями — известнейшими кобзарями Петром Древченко, Гнатом Гончаренко (его записи, хранящиеся теперь в библиотеке Конгресса США, на первые валики Эдисона писал ещё Климент Квитка) и своими учениками — Миколой Будником и Миколой Товкайло, главами возрожденного Киевского кобзарского цеха (традиционного профессионального объединения кобзарей), он не позволил прерваться настоящей многовековой эпической традиции, уходящей корнями в княжью эпоху Древнего Киева.

Выйдя на пенсию в 1960-х гг., он приехал из Москвы в Киев, оставив в Москве большую квартиру, снял угол у своей племянницы и многие годы давал уроки кобзарской традиции своим ученикам.

Московский период его жизни тоже был достаточно плодотворным и успешным, несмотря на достаточно непростые 1920—1950-е гг.
Будучи выпускником ВХУТЕМАС (1929), ландшафтным архитектором, Георгий Кириллович в 1930-50-е годы участвовал в создании и реконструкции московских парков: им. Горького, Лефортово, Лужников, парка на Воробьевых горах и некоторых других. Перед выходом на пенсию преподавал акварель в Московском архитектурном институте.

Ученики 
Г. К. Ткаченко, передавая свои знания кобзарской традиции ученикам, всегда настаивал на необходимости полного копирования традиционного репертуара, стиля, инструмента — без изменений. В отличие от «кобзарского искусства» (светского музицирования на бандуре без привязки к кобзарской традиции), где личное творчество поощрялось, в традиционном кобзарстве «отсебятины» быть не могло. Он (как, впрочем, и большинство этнографов) всегда считал, что именно здоровый консерватизм сберег традицию как таковую.

Наиболее известные его ученики:
 Микола Будник — первый глава (панотец или панмайстер) Киевского кобзарского цеха,
 Микола Tовкайло, кандидат исторических наук — нынешний глава Киевского кобзарского цеха,
 Виктор Мишалов (Австралия-Канада), в прошлом студент Киевской консерватории — создатель и руководитель Канадской капеллы бандуристов (г. Торонто),
 Михаило Хай- доктор наук, профессор, глава Львовского лирницкого цеха,
 Владимир Кушпет, кандидат наук, преподаватель Стретовской школы бандуристов, автор статей и книг о кобзарстве.

Литература 
 Акварели Георгия Ткаченко. Каталог выставки. Киев, 1986.
 Грица С. Й. Епос увиконанні Георгія Кириловича Ткаченка (Эпос в исполнении Г. К. Ткаченко)// Народна творчість та етнографія (Київ). — 1988. — № 2. — С. 52-60.
 Каталог выставки акварелей Георгия Кирилловича Ткаченко (к 90-летию со дня рождения) / сост. Н. Селивачова. — К., 1988. — 25 с.,
 Ткаченко Г. Зустріч з Єгором Мовчаном // Народна творчість та етнографія (Киев). — 1978. — № 3. — С. 49-54.
 Акварели Г. Ткаченко: Каталог выставки / Авт. предисловия И. О. Игнаткин. — К., 1967. — 12 с.
 Ткаченко, Г. К. Основи гри на народній бандурі // ж. «Бандура», #23-24, 1988
 Ткаченко Г. Струна до струни // Україна (Київ).. — 1988. — № 19, травень. — С. 24-25.
 Акварелі Георгія Ткаченка.- К.: Мистецтво, 1989. — Комплект из 15 открыток с предисловием и комментариями. — Составитель и автор текста М. Селивачев.
 Георгій Ткаченко: Автобіографія. Школа гри на народній бандурі. Репертуар / Упорядкував М. Селівачов // Родовід. — 1995. — № 11. — С. 111—114
 Выставка художественных работ к 100-летию художника и бандуриста Георгия Ткаченко (1898—1993). Программа. 5 — 21 мая 1998. Музей истории Киева.
 Ткаченко, Г. К. Струна до струни / Г. Ткаченко // Єгор Мовчан. Спогади. Статті. Матеріали. — Суми: Собор, 1999. — 64 с.
 Ткаченко, Г. К. Основи гри на народній бандурі / Г. Ткаченко // Черемський К. Повернення традиції. — Х.: Центр Леся Курбаса, 1999. — С.224-225
 Фисун Олександр. Етнографічні акварелі Георгія Ткаченка // Народна творчість та етнографія (Київ). — 1968. — № 6. — С. 82-87, іл.
 Вітрук Володимир. Творчість Єгора Ткаченка // Наша культура (Варшава). — 1969. — № 2 (130). — С. 7-8, іл.
 Селівачов М. Співець рідної землі // Життя і слово (Торонто). — 1974, 7 січня.
 Голець Ярослав. Мальовнича Україна // Україна (Київ). — 1978. — № 40. — С. 17, іл.
 Піаніда Б. М. Виставка творів Г. К. Ткаченка // Народна творчість та етнографія (Київ). — 1978. — № 4. — С. 103—106, іл.
 Лавров Федір. Кобзарі: нариси з історії кобзарства України. — К.: Мистецтво, 1980. — С. 170.
 Христенко Інна. Дзвін кобзи // Літературна Україна. — 1983. — 10 лютого, № 6 (3999). — С. 8.
 Литвин Микола. Довгожитель пензля і пісні // Україна (Київ). — 1984. — № 47, 25 листопада. — С. 22 і 4 стор. обкл., іл.
  Мішалов, В. — Останній кобзар — Нарис про Г. Ткаченка — «Bandura», 1985, № 13.14, (С.49-52)
 Selivatchov M. His unique world // Ukraine (Kyiv). — 1985. — № 8. — P. 13-15, ill.
 Войник Л. Гармония струны и кисти // Вечерний Киев. 1999. 26 февр.

Примечания 

Выпускники ВХУТЕМАСа
Кобзари СССР
Ландшафтные архитекторы
Кобзари Украины